Gerasimos ist der Name folgender Personen:
 Gerasimos (-476), Mönch, Heiliger
 Gerasimos I., Erzbischof von Athen (nach 1112)
 Gerasimos I. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (1320–1321)
 Gerasimos I. (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem (um 1341)

 Gerasimos Arsenis (1931–2016), griechischer Politiker
 Gerasimos Danilatos (* um 1950), Physiker, Erfinder des Elektronenrastermikroskops ESEM